Libero steht für:

 Libero, eine Spielerposition im Fußball und Volleyball
 Libero (Vorname), ein männlicher Vorname
 Libero (Zeitung), italienische Tageszeitung
 LIBERO, ehemalige Fußball-Fachzeitschrift
 Libero (Film), halbdokumentarischer Spielfilm (1973) mit Franz Beckenbauer
 Manni, der Libero, deutsche Fernsehserie (1981)
 Operation Libero, eine politische Bewegung in der Schweiz
 Mitsubishi Libero, ein PKW-Modell des japanischen Autoherstellers Mitsubishi Motors
 Subaru Libero, ein Automodell des japanischen Autoherstellers Subaru
 Libero-Tarifverbund der Region Bern-Solothurn

Libero ist der Familienname folgender Personen:
 Loretana de Libero (* 1965), deutsche Althistorikerin

Siehe auch: